«Солнце заходит на рассвете» () — фильм нуар режиссёра Пола Слоуна, который вышел на экраны в 1950 году.

Фильм рассказывает о невиновном молодом человеке (Филипп Шоун), который несправедливо приговорён к смертной казни на электрическом стуле. В ночь перед казнью, пока парень рассказывает капеллану историю своей жизни, удаётся задержать настоящего преступника.

Как написал историк кино Деннис Шварц, «поэтическое название этого фильма можно объяснить следующим образом — в день казни солнце всегда заходит вместо того, чтобы вставать».

Критики невысоко оценили картину, посчитав её унылой и скучной, при этом обращалось внимание на её сильную религиозную составляющую.

Сюжет 
Поздно вечером девушка (Сэлли Парр) выходит из рейсового автобуса около кафе «Попс», хозяин которого (Хаусли Стивенсон) провожает её до автомобиля. Автомобиль доставляет девушку к начальнику тюрьмы (Говард Сент-Джон), расположенной примерно в миле от кафе. В тюрьме в камере смертников молодой парень Билл (Филип Шоун) ожидает казни, которая назначена на раннее утро. Начальник тюрьмы и его жена (Луиз Лоример) заботливо встречают девушку, сочувствуя ей и её парню. В последний раз начальник тюрьмы звонит губернатору с просьбой о помиловании Билла, утверждая, что успел хорошо познакомиться и с ним, и с его девушкой, которые стали для него как дети. Однако ввиду отсутствия новых улик губернатор отказывает в помиловании. Тем временем в камере капеллан (Уолтер Рид) утешает Билла, читая ему молитву. Парень повторяет за ним слова, однако отказывается признать свою вину в каком-либо грехе, и рассказывает священнику свою историю. Он считает, что никогда не получал от жизни того, что хотел, он хотел стать кем-то, но так и остался никем. Билл рассказывает, что пошёл служить в армию, так как хотел стать героем, однако его отправили в Теннесси, где он два года просидел в штабе за печатной машинкой и не стал даже капралом. Затем он устроился в газету, но там ему поручили вести колонку местных новостей, что не сулило никаких перспектив. А он хотел стать большим репортёром. В этот момент в камере начал мерцать свет, так как служащие тюрьмы приступили к наладке работы электрического стула, который в этот день будет использован впервые.

Тем временем в кафе «Попс», в котором расположено также местное почтовое отделение, собрались репортёры в ожидании тюремного автобуса, который должен отвезти их смотреть казнь. Попсу, хозяину кафе, который знает девушку и сочувствует ей, по телефону сообщают из тюрьмы, что автобус немного задерживается. Тем временем один из журналистов надиктовывает по телефону первый репортаж в свою газету с подзаголовком: «Всегда в мрачный день казни, кажется, что вместо того, чтобы восходить, солнце заходит». Хозяин кафе, у которого девушка с момента заключения парня, устроилась работать официанткой, глубоко сочувствует её горю. Остальные журналисты обсуждают между собой, что это будет первая казнь на электрическом стуле, и об этом запомнят, а о казнённом парне вскоре забудут. По просьбе начинающего репортёра остальные кратко рассказывают ему, что Билл был осуждён за убийство местного теневого политика и мафиозного главаря Тима Фаррела. Парень настаивал на своей версии произошедшего, однако копы ему не поверили. Хотя молодой репортёр сомневается в виновности Билла, более опытный коллега советует ему не пытаться судить уже осуждённого человека, а просто передавать новости.

Тем временем в тюрьме Билл просит капеллана выслушать правду об убийстве как «репетицию его слов перед Богом»: Разочарованный своим положением в газете, Билл решил подняться на новый уровень, и для этого самостоятельно сделать крупный разоблачительный материал о Тиме Фарреле. Удачно пройдя у Фаррела собеседование, Билл был взят на работу одним из его подручных. В день убийства Билл находился в квартире Фаррела. Услышав серию из шести выстрелов, Билл поспешил в комнату своего босса, который был уже мёртв. В этот момент Билла ударили по голове и он потерял сознание, не успев разглядеть убийцу. Когда Билл пришёл в себя, то в руках у него был пистолет, послуживший орудием убийства, а вокруг находилась полиция. Билл продолжает настаивать на том, что он невиновен, и капеллан говорит, что верит ему.

В кафе «Попс» один из репортёров обращает внимание на висящий на доске объявлений старый полицейский плакат из серии «Разыскиваются», на котором изображён гангстер «Пэррот» Ферруко, фирменный знак которого — убийство шестью выстрелами. Репортёр говорит, что можно было бы подумать, что это Пэррот убил Фаррела, однако самого Пэррота обнаружили убитым три года назад. Вскоре приехал заключённый по прозвищу 46-й (Перри Айвинс), который возит в тюрьму почту. Он проходил с Пэрротом по одному делу об убийстве и в своё время рассказывал Попсу, что Пэррот его подставил. Репортёры просят 46-го рассказать подробности того дела, однако заключённый молчит. Вскоре в кафе на обед заходят трое тюремных охранников, а затем приезжает трейлер транспортной компании Crow Line, из которого выходит водитель. Вслед за ним на машине подъезжает и глава компании, которого зовут Блэки (Ли Фредерикс). Попс рассказывает одному из репортёров, что многие грузовики этой фирмы были угнаны, и, как он предполагает, это делали люди Фаррела. 46-й внимательно смотрит на Блэки, пока тот раздаёт поручения водителям и пьёт кофе. Тем временем Попс рассказывает журналистам, что Билл и девушка выросли вместе, и всегда любили друг друга. Когда парня перевели в эту тюрьму, она сразу же устроилась к Попсу в кафе, чтобы быть ближе к любимому.

В тюрьме капеллан по просьбе Билла утешает девушку, призывая её помнить о том хорошем, что было у неё с любимым парнем. После того, как электрик завершает наладку оборудования, репортёров привозят в тюрьму и рассаживают в зале, чтобы они могли наблюдать за казнью. Перед выходом из камеры Билл в последний раз просит священника передать его девушке, что он всегда её любил и будет любить. Когда начальник тюрьмы уводит Билла к электрическому стулу, капеллан направляется к девушке, чтобы утешить её и вспомнить о самых приятых моментах в их жизни. Билла привязывают к электрическому стулу, и до времени казни остаются считанные минуты.

В кафе Попс и Блэки, взглянув на часы понимают, что согласно графику казнь уже должна была состояться. Попс рассказывает ему, что девушка очень любила Билла, однако Блэки равнодушно уходит за дальний столик. Тем временем 46-й, который внимательно следил за Блэки, приходит в очевидное нервное возбуждение. Он просит у Попса дать ему оружие, а когда тот отказывает, подходит к обедающим в кафе охранникам, заявляя, что Блэки и есть Пэррот. 46-й говорит, что хотя по сравнению с портретом на стене Блэки внешне сильно изменился, тем не менее он узнаёт его по жестикуляции и манере держаться. После того, как охранники отказываются ему поверить, 46-й подходит к Блэки, и показывая ему постер с портретом, называет его Пэррот и говорит, что узнал его. Не долго думая, Блэки достаёт пистолет и убивает 46-го шестью выстрелами в упор. Обедающие в кафе тюремные охранники набрасываются на Блэки и после драки связывают его. Тем временем в кафе возвращается автобус с репортёрами, которые рассказывают, что казнь перенесена на 20 минут в связи с неполадками в оборудовании. Охранники немедленно отправляют Блэки в тюрьму, где у него снимают отпечатки пальцев. Через несколько минут начальнику тюрьмы докладывают, что Блэки и есть Пэррот. Понимая, что ему не отвертеться по этому и предыдущим убийствам, а также, видимо, сочувствуя девушке, которая рыдает в соседней комнате, Пэррот сознаётся в том, что это он убил Фаррела, а Билл в этом убийстве не виновен. Далее он сообщает, что убил Фаррела, потому что тот похищал его грузовики. После этого убийства Пэррот имитировал свою смерть, сбросив в реку зацементированный труп другого человека, которого опознали как его, а затем сделал пластическую операцию, кардинально изменив свою внешность. В тот момент, когда репортёры уже заняли свои места в зрительном зале в ожидании повторения казни, начальник тюрьмы перекрывает электричество во всей тюрьме, тем самым опережая своего заместителя, который уже приготовился дать команду пусть ток. Вскоре в кабинет начальника тюрьмы заходит его заместитель, сообщая, что с Биллом всё в порядке. Узнав об этом, капеллан замечает, что «Бог всегда слышит», после чего сопровождает Билла к его любимой.

В ролях 

 Сэлли Парр — Девушка
 Филипп Шоун — Парень / Билл
 Уолтер Рид — капеллан
 Ли Фредерикс — Блэки
 Хаусли Стивенсон — Попс
 Говард Сент-Джон — начальник тюрьмы
 Луиз Лоример — жена начальника тюрьмы
 Рэймонд Брэмли — заместитель начальника тюрьмы
 Чарльз Мередит — репортёр, AP
 Кинг Донован — репортёр, National News Service
 Чарльз Арнт — репортёр, Globe Express
 Сэм Эдвардс — репортёр, Herald
 Перси Хелтон — репортёр, Feature Syndicate

История создания фильма 
Продюсер, сценарист и постановщик фильма Пол Слоун начал карьеру в кинематографе как сценарист в 1916 году. Начиная с 1925 по 1939 год, он также работал как режиссёр, поставив за этот период 24 картины, среди которых наиболее известны мелодрама «Утешительный брак» (1931) с Айрин Данн и криминальная мелодрама «Обвиняемая» (1933) с Кэри Грантом. После постановки вестерна «Джеронимо» в 1939 году, Слоун фактически ушёл из кино, вернувшись лишь в 1950 году для создания этого фильма, за которым последовала его последняя работа, совместная японо-американская военная мелодрама «Навеки, моя любовь» (1952).

Как сообщил журнал Variety в номере от 6 декабря 1949 года, специально для производства этого фильма продюсерами Полом Х. Слоуном и Хелен Х. Рэтвон была создана продюсерская компания Holiday Films.

23 ноября 1949 года в новостях Los Angeles Express сообщалось, что фильм стал продюсерским дебютом Рэтвон, а также кинодебютом для актёров Сэлли Парр и Филипа Шоуна.

По словам историка кино Дениса Шварца, «фильм основан на сходном подлинном деле, когда невинного парня подставили в убийстве». Фильм открывается следующим письменным прологом: «История и персонажи, которых вы увидите, вымышлены, но то, что происходит с парнем в этом фильме, действительно произошло с другим парнем в реальной жизни. Об этом широко рассказывалось в газетах — возможно, вы об этом вспомните».

Оценка фильма критикой 
После выхода на экраны фильм не привлёк к себе особого внимания критики, в свою очередь, современные историки кино дают ему весьма сдержанные оценки. Так, Хэл Эриксон охарактеризовал его как «криминальную мелодраму с сильными религиозными обертонами», а Спенсер Селби отметил, что «с помощью флэшбеков фильм рассказывает историю о приговорённом к смерти человеке, который был ложно обвинён в убийстве».

По мнению Дениса Шварца, благодаря «хорошо рассказанной истории» картина получилась «выше среднего для фильмов категории В». При этом Шварц оценил как «абсолютно пошлый» введённый в фильм «религиозный материал о том, что Бог слушает вас», а также заметил, что «актёрская игра оставляет желать значительно лучшего».

По мнению Майкла Кини фильм «скучный и утомительный», а Артур Лайонс назвал его «унылым», отметив далее, что в нём слишком много разговоров, а "сцены с циничным обменом репликами между репортерами являются плохой имитацией схожих сцен из фильма «Его девушка Пятница» (1940).

Среди актёров Эриксон выделил Сэлли Парр в роли «Девушки, которая верит в невиновность Парня (у персонажей нет имён, предположительно, это имеет символический смысл)», а также Уолтера Рида в роли «капеллана, которому всегда есть что сказать».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Солнце заходит на рассвете на сайте IMDb 
 Солнце заходит на рассвете на сайте AllMovie 
 Солнце заходит на рассвете на сайте Американского института кино
 Солнце заходит на рассвете на сайте Turner Classic Movies

Фильмы нуар
Фильмы США 1950 года
Фильмы на английском языке
Чёрно-белые фильмы США